Le  est le nom de plusieurs unités militaires :

d'infanterie (États-Unis)

Armée des États confédérés 

 31st Virginia Infantry (trente-et-unième régiment d'infanterie de volontaires de Virginie)

31e régiment de marche
31e régiment de tirailleurs algériens
31e régiment du génie

31e régiment de chasseurs à cheval
31e régiment de dragons

31e régiment d'aviation d'observation

Homonymie d'unités militaires